Дмитрий Логинов:
 Логинов, Дмитрий Александрович (1970—2000) — сотрудник СОБР, капитан милиции.
 Логинов, Дмитрий Алексеевич (род. 2000) — российский сноубордист.
 Логинов, Дмитрий Михайлович (род. 1984) — российский игрок в хоккей с мячом.